Азакан има више значења:
 Општина Азакан (Веракруз), општина у савезној држави Веракруз у Мексику
 Азакан (Азакан, Веракруз), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику